Ухун-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Красноярский край 
 Ухун-Кюель — озеро, координаты 69°25’с. ш. 104°55’в. д..
 Ухун-Кюель — озеро, координаты 68°42’с. ш. 102°43’в. д..
 Ухун-Кюель — озеро, координаты 69°46’с. ш. 104°59’в. д..
 Ухун-Кюель — озеро, координаты 68°59’с. ш. 105°18’в. д..

Республика Саха (Якутия) 
 Ухун-Кюель — озеро, в правобережье р. Кукусунда, северо-западнее оз. Киенг-Кюель, координаты 68°42’с. ш. 107°07' в. д..

Примечания

См. также 
Усун-Кюёль